

Aardrijkskunde
 Sutherland (Australië), een voorstad van het Australische Sydney
 Sutherland (Chili), een gebied in het zuiden van Chili
 Sutherland (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Sutherland (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
 Sutherland (Schotland), een historisch graafschap in Schotland
 Sutherland Shire, een lokaal bestuurlijk gebied in de Australische staat Nieuw-Zuid-Wales
 Sutherland (Zuid-Afrika), een plaats in Zuid-Afrika

Personen met de achternaam Sutherland
 Daniel Casper Willem Sutherland, Nederlands kapitein, ridder Militaire Willems-Orde
 Darren Sutherland, Iers bokser
 Donald Sutherland, Amerikaans acteur
 Earl Wilbur Sutherland Jr., Amerikaans farmacoloog en biochemicus, Nobelprijswinnaar
 Efua Sutherland, Ghanees auteur en toneelregisseur 
 George Sutherland-Leveson-Gower, tweede hertog van Sutherland
 Ivan Sutherland, Amerikaans informaticus
 Joan Sutherland, Australisch zangeres
 Kiefer Sutherland, Amerikaans acteur
 Kristine Sutherland, Amerikaans actrice
 Rory Sutherland, Australisch wielrenner
 Sutherland Brothers, Gavin en Iain
 Gavin Sutherland, Zimbabwaans boogschutter

Titel
 Hertog van Sutherland, een Britse adellijke titel